Příjmení Dřímal nosí více různých osobností:

 Ivan Dřímal (1936–2016) – moravský politik
Jaroslav Dřímal (1905–1975) – historik, první archivář zemského hlavního města Brna, docent FF MU
 Josef Dřímal (1892–1980) – československý důstojník, major, vedoucí Obrany národa Bratislava–město, krycí jméno Komita
 Marta Dřímal Ondráčková (* 1983) – česká herečka a moderátorka